Владимир Николаевич Комаров:
 Комаров, Владимир Николаевич (1904—1976) — генерал-полковник, Герой Советского Союза.
 Комаров, Владимир Николаевич (1911—1974) — советский партийный и государственный деятель, председатель Амурского облисполкома.